Pigs Is Pigs ist der Titel von:

 Pigs Is Pigs (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Elis Parker Butler aus dem Jahr 1905
 Pigs Is Pigs (1910), US-amerikanischer Stummfilm
 Pigs Is Pigs (1914), US-amerikanischer Stummfilm von George D. Baker
 Pigs Is Pigs (1937), animierter Kurzfilm der Reihe Merrie Melodies
 Pigs Is Pigs (1954), animierter Kurzfilm von Jack Kinney